26-й Сибирский стрелковый полк

Старшинство — 8 ноября 1903 года

Полковой праздник — 26 ноября день Св. Великомученника и Победоносца Георгия

Дислокация — Троицкосавск, временно Иркутск (02.1913 г.)

История 
 30 октября 1903 года — Высочайше повелено из одного батальона Порт-Артурского крепостного пехотного полка и рот, выделеных по одной из 1-й, 3-й, 22-й, 23-й, 24-й, 35-й, 36-й и 37-й пехотных дивизий сформировать 26-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в составе 3-х батальонов.
 19(01) июля (августа) 1914 года — выделен кадр на формирование 46-го Сибирского стрелкового полка.
 24(06) января (февраля) 1917 года — выделен кадр на формирование 17-й Сибирской стрелковой дивизии
 19(01) мая (июня) 1917 года — совместно с 27-м полком отказались выйти из резерва на позиции, причем солдаты первого ненадолго арестовали начальника дивизии генерал-майора С. И. Богдановича.
 февраль 1918 года — расформирован в г. Смоленске

Участие в боевых действиях 
В каких боях участвовал полк и в каких отличился:

 31 августа 1914 года — принимал участие в боях под городом Лык Восточной Пруссии;
 14 и 15 сентября 1914 года — взятие города Августова;
 18 и 19 сентября 1914 года — у деревень Курианка, Ходорки и местечка Рачки;
 25 и 26 сентября 1914 года — у деревень Липовка, Васильевка и Марковскен;
 9 и 10 октября 1914 года — у местечка Райгрод и деревень Косилы, Скршивен-Гольденау, 2-й батальон был в бою у деревни Дуткен, Восточной Пруссии с составе 25-го Сибирского стрелкового полка;
 28.09.1914 — 8.11.1914 — Варшавско-Ивангородская операция. Одна из крупнейших оборонительно-наступательных операций Первой мировой войны. Возглавил наступление на русские войска Пауль фон Гинденбург. Ему противостояли войска Юго-Западного фронта под командованием генерала от артиллерии Н. И. Иванова и Северо-Западного фронта генерала от инфантерии Н. В. Рузского. В ходе операции русская армия продемонстрировала высокие боевые качества, добившись второй крупной (после Галицийской битвы) победы и нанеся тяжёлое поражение германцам.

Хронология события

Соотношение сил при «Битве за Вислу»

В конце сентября 1914 года началась одна из крупнейших оборонительно-наступательных операций Первой мировой войны — Варшавско-Ивангородская операция или «Битва за Вислу».

Войска Юго-Западного и Северо-Западного фронтов отразили наступление немцев и австрийцев на Варшаву и Ивангород. Своим наступлением немецкие и австро-венгерские войска, в которых насчитывалось более 310 тысяч солдат, рассчитывали предотвратить вторжение русских войск в Силезию. Русские войска для сдерживания превосходящих сил противника стали стягивать к территории боев дополнительные силы и тем самым помешали пройти немецким войскам к Варшаве.

Ад на Сане

Чувствуя превосходство русских и неся большие потери в живой силе, до 50 % всего личного состава, командование отдаёт приказ о прекращении боевых действий и отходе. Отступая широким фронтом, германо-австрийские войска выводили из строя коммуникации и железнодорожные полотна. При этом быстро отступая, немцы бросали не только раненых солдат, но и офицеров.

Потери двух армий вместе составили 240 тыс. человек. Для австро-венгерских вооружённых сил это были самые тяжёлые среднемесячные потери за всю первую мировую войну. Не случайно участники боев окрестили это время «адом на Сане».

Вторая крупная победа

В ходе операции русская армия продемонстрировала высокие боевые качества, добившись второй крупной (после Галицийской битвы) победы и нанеся тяжёлое поражение германцам. Протяжённость фронта составила более 300 км, а глубина достигала до 140 км. В общей сложности было задействовано человеческих ресурсов около 900 тысяч человек. Операция стала самой крупной в ходе 1 Мировой войны. Впервые была изменена стратегия боев. Наступления проводились одновременно с двух фронтов. России удалось сорвать планы Германии по вовлечению в войну Балканских государств.

Причины провала контрнаступления русской армии

К сожалению, победа в операции не позволили русской армии начать преследование противника. Этому помешали слабая подготовленность российских тыловиков, которые отстали более чем на 150 км и оказались не в состоянии нормально снабжать наступавших продовольствием и боеприпасами, осенняя распутица, а также разрушенные неприятелем коммуникации. Это позволило войскам под командованием Гинденбурга избежать полного поражения и организованно отойти на свои исходные позиции. Контрнаступление русской армии на данном участке остановилось. Дальше идти вперед войска не смогли.

 08.02.1915 — 21.02.1915 — Августовская операция

Полк - активный участник Нарочской операции в марте 1916 г.

Командиры полка 
 полковник Семёнов, Владимир Григорьевич (30 октября 1903 — 15 октября 1905 г.)

 полковник Врубель, Михаил Андреевич (1908)

 полковник Цихович, Януарий Казимирович (07 декабря 1910 — 19 октября 1914 г.) 
 полковник Бондарев, Николай Прохорович (19 октября 1914 — 16 августа 1914 г.) 
 полковник Воскресенский, Владимир Иванович (19 октября 1914 — 02 ноября 1914 г.)

 полковник Романов, Герасим Фёдорович (25 августа 1915 — 01 апреля 1917 г.)

Знаки отличия 
 Георгиевское знамя с надписью: «За доблестную оборону Порт-Артура в 1904 году». Пожаловано 7.06.1907 г.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За Порт-Артур в 1904 году». Пожалованы 7.06.1907 г.

Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 26-го Сибирского стрелкового полка

Ссылки 
 Варшавско-Ивангородская операция

Источники 
 книга А. М. Зайончковского «Мировая война 1914—1918», изд. 1931 г.
 Список (по старшинству в чинах) генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 26-го Сибирского стрелкового полка
 Списки солдат, награждённых Георгиевскими орденами и медалями в период I-ой Мировой войны, фонд:№ 970, Военно-походная канцелярия при Императорской главной квартире. г. Петроград

Примечания 

Стрелковые полки Российской империи
Сибирские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1903 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году